Jan II. Sasko-Výmarský (Jan Maria Vilém; 22. května 1570, Výmar – 18. července 1605 byl vévoda sasko-výmarský a z Jeny.

Život 
Jan se narodil jako druhý syn sasko-výmarského vévody Jana Viléma a jeho manželky Doroty Zuzany Simmernské.

Když jeho otec v roce 1573 zemřel, byly mu tři roky. Protože jeho starší bratr Fridrich Vilém byl také nezletilý, vládlo ve vévodství regentství. V roce 1586 jeho bratr dosáhl dospělosti a převzal vládu nad celým vévodstvím, včetně Výmaru (původně určeného Janovi). Fridrich Vilém však v roce 1602 zemřel a celé vévodství zdědil Jan, protože jeho synovci byli nezletilí.

Jan se více zajímal o přírodní vědy a umění, než o politiku, tudíž se regentství za své synovce ujal jen proti své vůli. Když ale v roce 1603 synovci požadovali vlastní dědictví, bránil se jejich požadavkům. Nakonec Jan se synovci uzavřel smlouvu o rozdělení vévodství: synové Fridricha Viléma I. obdrželi Altenburg a Jan si ponechal Výmar a Jenu.

Vévoda Jan zemřel 18. července 1605 ve věku 35 let ve Výmaru.

Manželství a potomci 
7. ledna 1593 se Jan jako dvaadvacetiletý v Altenburgu oženil s o čtyři roky mladší Doroteou Marií, dcerou Jáchyma Arnošta Anhaltského. Manželé spolu měli dvanáct dětí:

 Jan Arnošt I. Sasko-Výmarský (21. února 1594 – 6. prosince 1626)
 Kristián Vilém Sasko-Výmarský (*/† 6. dubna 1595)
 Fridrich Sasko-Výmarský (1. března 1596 – 29. srpna 1622), padl v jedné z bitev během třicetileté války
 Jan Sasko-Výmarský (31. března 1597 – 6. října 1604)
 Vilém Sasko-Výmarský (11. dubna 1598 – 17. května 1662), vévoda sasko-výmarský a sasko-eisenašský, ⚭ 1625 Eleonora Dorotea Anhaltsko-Desavská (16. února 1602 – 26. prosince 1664)
 syn (*/† 11. dubna 1598)
 Albrecht IV. Sasko-Eisenašský (27. července 1599 – 20. prosince 1644), ⚭ 1633 Dorotea Sasko-Altenburská (26. června 1601 – 10. dubna 1675)
 Jan Fridrich Vilém Sasko-Výmarský (19. září 1600 – 17. října 1628)
 Arnošt I. Sasko-Gothajský (25. prosince 1601 – 26. března 1675), vévoda sasko-gothajsko-altenburský, ⚭ 1636 Alžběta Žofie Sasko-Altenburská (10. října 1619 – 20. prosince 1680)
 Fridrich Vilém Sasko-Výmarský (7. února 1603 – 16. srpna 1619)
 Bernard Sasko-Výmarský (6. srpna 1604 – 18. července 1639)
 Johana Sasko-Výmarská (14. dubna 1606 – 3. července 1609)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 22. května
Narození v roce 1570
Narození ve Výmaru
Úmrtí 18. července
Úmrtí v roce 1605
Úmrtí ve Výmaru
Wettinové